Биалас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Биалас, Вольфрам (1935—1998) — немецкий шахматист, мастер ФИДЕ по шахматам.
 Биалас, Гюнтер (1907—1995) — немецкий композитор, пианист, дирижёр и педагог.